G.A. van Oorschot (Geert) (1909-1987), uitgever

en
Peter van Oorschot (1727-1796), burgemeester van Eindhoven
Cornelis van Oorschot (1760-1826), burgemeester van Eindhoven
Johannes van Oorschot (1767-1834), burgemeester van Eindhoven
Joannes Antonius van Oorschot (1792-1840), wethouder van Eindhoven
Johan Willem van Oorschot (1875-1952), militair
Theodorus van Oorschot (Dorus) (1910-1989), kunstschilder
Mieke van Oorschot (1911-1996), actrice
Adrie van Oorschot (1920-2004), acteur en goochelaar
Hein van Oorschot (1952), burgemeester van Delft

Overig:
Hofje van Oorschot, Haarlems hofje